Чемпионат мира по тяжёлой атлетике 2009 года проходил в южнокорейском городе Коян с 17 по 29 ноября.

Медалисты

Женщины

Мужчины 

В весовой категории до 105 кг третье место в рывке, в толчке и по сумме упражнений занял Альберт Кузилов (Грузия), однако после соревнований он был уличён в употреблении допинга, и его награды были переданы атлетам, занявшим четвёртые места.

Командный зачёт 
В командный зачёт идут медали, завоёванные спортсменами не только в двоеборье, но и в отдельных упражнениях.

Примечания

Ссылки 
 Полные результаты чемпионата мира по тяжёлой атлетике 2009 года на сайте IWF

Спорт в Республике Корея в 2009 году
Чемпионаты мира в Республике Корея
Ноябрь 2009 года
Международные соревнования по тяжёлой атлетике в Республике Корея